Een verkeersweg:
 N531 (België)
 N531 (Frankrijk)
 N531 (Nederland), zie Provinciale weg 531

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing